Козюлино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Козюлино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Козюлино — деревня в Томском районе Томской области.